Первый матч звезд в России состоялся 10 декабря 1999 года. Он был посвящён 50-летию новокузнецкого хоккея, из-за чего и был разыгран в Новокузнецке, в Дворце спорта кузнецких металлургов. Игроки были разделены на команду Запада (красные свитера) и команду Востока (белые свитера), стартовые составы которых определяли читатели «Советского спорта», однако окончательный состав утверждал тренерский совет ФХР.

Матч собрал аншлаг: на нём присутствовало 8500 человек, учитывая, что арена вмещала всего 8200 человек. Команды устроили настоящее шоу, которое к концу основного времени вылилось в 8:8 на табло. Исход матча решили буллиты, в которых победила команда Запада — 2:3.

Составы команд 

• Жирным выделены капитаны команд

Судьи 
Александр Иванюк (Челябинск), Игорь Химич (Москва), Сергей Кулаков (Тверь)

Ход игры

Счет

Удаления

Лучшие игроки

Ссылки 
 
 
 
 

М
Матчи звёзд
Спорт в Новокузнецке
Декабрь 1999 года
События 10 декабря
1999 год в Кемеровской области